Sobradinho ist die Bezeichnung mehrerer Gebietskörperschaften:

In Brasilien:
 Sobradinho (Bahia) im Bundesstaat Bahia
 Sobradinho (Distrito Federal), eine Trabantenstadt der Hauptstadt Brasilia
 die Administrativregionen Sobradinho und Sobradinho II des Bundesdistrikts von Brasilia
 Sobradinho (Rio Grande do Sul), eine Ortschaft im Zentrum des Bundesstaats Rio Grande du Sul

In Portugal:
 eine Ortschaft im Distrikt Faro
 eine Ortschaft im Distrikt Viseu